Huntington Park – città statunitense della California
Huntington Park – parco della Virginia
Huntington Park – stadio di baseball dell'Ohio